Pultar ist der Familienname folgender Personen:

 Gönül Pultar (* 1943), türkische Literaturwissenschaftlerin
 Josef Pultar (1879–1959), österreichischer Verwaltungsjurist, Parlamentsdirektor
 Mustafa Pultar (* 1940), türkischer Ingenieurwissenschaftler